Alkaline  Fuel Cell, zie Alkalinebrandstofcel
Asian Football Confederation, de Aziatische voetbalbond
American Football Conference
Automatic Frequency Control, een techniek om FM radio-ontvangers af te stemmen
 Air Force Cross, twee onderscheidingen, zie:
 Air Force Cross (Verenigd Koninkrijk)
 Air Force Cross (Verenigde Staten)
Verschillende voetbalclubs met als naam Amsterdamsche, Athletic of Association Football Club.
AFC Ajax
AFC DWS
AFC Wimbledon
AFC Bournemouth
AFC '34, amateurvoetbalvereniging uit Alkmaar
AFC, amateurvoetbalvereniging uit Amsterdam